Bitter Creek est un mot pouvant désigner :

 Bitter Creek, une ville fantôme dans le Comté de Nolan au Texas
 
 
 Refuge faunique national de Bitter Creek, dans le Comté de Kern, en Californie
 , un western sorti en 1954